«Parler tout bas» () — третий сингл французской певицы Alizée, выпущенный в апреле 2001 года. Помимо самой песни, содержит инструментальную версию этой композиции.

Список композиций 
CD-сингл
 «Parler tout bas» — 4:35
 «Parler tout bas» (инструментальная версия)" — 4:35

Цифровая дистрибуция
 «Parler tout bas» — 4:35

Чарты, сертификации, продажи

Примечания 

Синглы 2001 года
Песни Alizée
Видеоклипы, снятые Лораном Бутонна
Песни, написанные Милен Фармер
Песни, написанные Лораном Бутонна